TWD steht für:
 Tagwasser-Dichte
 Neuer Taiwan-Dollar
 The Walking Dead
 Transparente Wärmedämmung
 Bahnhof Wendlingen (Neckar) nach DS 100
 Technische Werke Dresden
 Textilwerke Deggendorf (heute TWD Fibres)

.twd steht für:
 die Dateiendung, die von MindMapper und VisualMap verwendet wird

twd steht für:
 Twents (ISO-639-3-Code), niedersächsischer Dialekt (Nedersaksisch bzw. Neersassies) der Einwohner der Region Twente in der niederländischen Provinz Overijssel

Abkürzung